Hassia ist 

 neulateinischer Name des Landes Hessen
 Hassia Mineralquellen, Bad Vilbel
 Hassia Bingen, Fußballverein  
 Corps Hassia Marburg, siehe Corps Hasso-Nassovia#Hassia Marburg
 Corps Hassia-Gießen zu Mainz
 Corps Hassia Darmstadt
 Hassia (Landmaschinenhersteller)
 Schuhfabrik Hassia Gebr. Liebmann
 Schutzpatronin Darmstadts, siehe Darmstadtia (Darmstadt)
 FC Hassia 93 Cassel, Fußballverein, siehe SV Kurhessen Kassel